meerdere metrolijnen:
U5 (Berlijn).
U5 (Hamburg).
U5 (Frankfurt).
U5 (Wenen).
U5 (München)

meerdere Duitse onderzeeërs:
U 5 (Kaiserliche Deutsche Marine) (1910–1914).
U 5 (Kriegsmarine) (1935–1943).
U 5 (Bundeswehr) (1963–1974).